Georgetown Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Georgetown Township du comté de Vermilion dans l'Illinois.
  du comté de Floyd dans l'Indiana.
  du comté d'Ottawa dans le Michigan.
  du comté de Clay dans le  Minnesota.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships